Port lotniczy Ratanankiri
 Revue d'Égyptologie